Gartenstadt steht für:
 Gartenstadt, ein Modell der Stadtentwicklung

Orte, Orts- oder Stadtteile:
 Gartenstadt (Bad Neustadt an der Saale)
 Gartenstadt (Bamberg)
 Gartenstadt (Bayreuth)
 Gartenstadt Atlantic, Wohnsiedlung in Berlin
 Gartenstadt Falkenberg, Wohnsiedlung in Berlin
 Gartenstadt Neu-Tempelhof, Wohnsiedlung in Berlin, siehe Neu-Tempelhof
 Gartenstadt Staaken, Wohnsiedlung in Berlin
 Gartenstadt Welheim, Arbeitersiedlung in Bottrop
 Gartenstadt Plaue, Wohnsiedlung in Brandenburg an der Havel
 Gartenstadt (Braunschweig)
 Gartenstadt Süd, Wohnsiedlung in Bremen, siehe Neustadt (Bremen)#Gartenstadt Süd
 Gartenstadt Vahr, Ortsteil in Bremen, siehe Vahr#Gartenstadt Vahr
 Gartenstadt Marga, Werkssiedlung in Brieske
 Gartenstadt Gablenzsiedlung, Wohnsiedlung in Chemnitz, siehe Chemnitz-Gablenz#Gartenstadt Gablenzsiedlung
 Gartenstadt (Dortmund)
 Gartenstadt Hellerau, Stadtteil von Dresden, siehe Hellerau
 Gartenstadt Reitzenstein, Wohngebiet in Düsseldorf
 Gartenstadt Süd, früherer Name eines Wohngebietes in Erlangen, siehe Sebaldussiedlung
 Gartenstadt Oberesslingen, Wohnsiedlung in Esslingen am Neckar
 Gartenstadt Falkenhöh, Wohnsiedlung in Falkenhöh
 Gartenstadt Weiche, Wohngebiet in Flensburg, siehe Briesen-Kaserne#Aufgabe der Kaserne und Konversion zur Gartenstadt Weiche
 Gartenstadt (Freiburg im Breisgau)
 Haslach-Gartenstadt, Stadtbezirk von Freiburg im Breisgau, siehe Haslach (Freiburg im Breisgau)
 Gartenstadtsiedlung „Am schmalen Rain“, Wohnsiedlung in Gotha
 Gartenstadt Neu-Rössen in Leuna
 Gartenstadt Hohenhagen, Wohnsiedlung in Hagen
 Gartenstadt am Mühlrain, Wohnviertel in Halle (Saale)
 Gartenstadt Alsterdorf, Wohnviertel in Hamburg
 Gartenstadt Berne, Wohnsiedlung in Hamburg
 Gartenstadt Farmsen, Großwohnsiedlung in Hamburg
 Gartenstadt Hohnerkamp, Großwohnsiedlung in Hamburg
 Gartenstadt Wandsbek, Wohnsiedlung in Hamburg
 Gartenstadt Lohne, Ortsteil von Neuwarmbüchen, Ortschaft der Gemeinde Isernhagen
 Gartenstadt Hüttenau, Arbeitersiedlung in Hattingen
 Gartenstadt Teutoburgia, Zechensiedlung in Herne, siehe Siedlung Teutoburgia
 Gartenstadt Karlsruhe, Wohnsiedlung in Karlsruhe
 Gartenstadt (Krefeld)
 Gartenstadt, Wohnsiedlung in Leonberg
 Ludwigshafen-Gartenstadt, Wohnsiedlung in Ludwigshafen am Rhein
 Gartenstadt Westernplan, Wohnsiedlung in Magdeburg
 Gartenstadt (Mannheim)
 Gartenstadt Meererbusch, Wohnsiedlung in Meererbusch
 Gartenstadt Bogenhausen-Priel, Wohnviertel in München
 Gartenstadt Johanneskirchen, Wohnviertel in München
 Gartenstadt Trudering, Unterbezirk von München, siehe Trudering-Riem#Lage und Gliederung
 Gartenstadt, Stadtteil von Neumünster
 Gartenstadt (Nürnberg)
 Gartenstadt Drewitz, Wohnsiedlung in Potsdam in Planung, siehe Drewitz (Potsdam)#Gartenstadt Drewitz
 Gartenstadt, Ortsteil von Pullach im Isartal, siehe Pullach im Isartal#Gartenstadt
 Gartenstadt/Stadtweide, Ortsteil in Rostock
 Gartenstadt (Schweinfurt)
 Gartenstadt (Schwerin)
 Gartenstadt (Strausberg)
 Gartenstadt Crengeldanz, Werkssiedlung in Witten
 Gartenstadt Puchenau, Wohnanlage in Puchenau (Österreich)
 Gartenstadt, früherer Name einer Wohnhausanlage in Wien (Österreich), siehe Karl-Seitz-Hof
 Gartenstadt Münchenstein, Teil der Gemeinde Münchenstein (Schweiz)
 Gurten-Gartenstadt, Quartier der Ortschaft Spiegel (Schweiz)